Heber steht für:

 Heber (Gerät), Einrichtung zum Heben von Flüssigkeiten
 ein Wurf im Handball, siehe Wurftechnik (Handball) #Variationen gewisser Techniken
 Heber (Bibel), vier Personen in der Bibel

Orte:
 Heber (Höhenzug), ein Höhenzug in Niedersachsen
 Heber, Ortsteil von Seesen (Niedersachsen) im Höhenzug Heber
 Heber (Schneverdingen), Ortsteil von Schneverdingen in Niedersachsen
 Heber (Kalifornien), im Imperial County
 Heber City, Utah
 Heber Springs, im Cleburne County, Arkansas
 Heber-Overgaard, Arizona

Heber ist der Familienname folgender Personen:
 Belinda Heber (* 1991), österreichische Badmintonspielerin
 Daniel Heber (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Franz Alexander Heber (1815–1849), böhmischer Burgenforscher
 Georg Michael Heber (1652–1702), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gerhard Heber (1927–2010), deutscher theoretischer Physiker
 Henriette Heber (1795–1869), Gründerin der ersten öffentlichen Arbeitsvermittlung in Dresden
 Herbert Heber (1927–1989), Erster Sekretär der SED-Kreisleitung Köthen, Tod durch Suizid
 Jan Heber (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Johann Jacob Heber (1666–1724/1727), deutscher Geodät und Kartograph
 Peter Heber (* 1956), deutscher Künstler
 Reginald Heber (1783–1826), britischer anglikanischer Bischof
 Ulrich Heber (1930–2016), deutscher Botaniker

Héber ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Héber Usher (1918–1981), uruguayischer Politiker, 1966/67 Präsident von Uruguay 
 Ricardo Héber (1927–2002), argentinischer Speerwerfer

Siehe auch:
 Häber
 Heben